Ouessant (gemeente), een Franse gemeente bestaande uit het gelijknamige eiland
Ouessantschaap, een schapenras van het eiland Ouessant